Madagaskarbuskskvätta (Saxicola sibilla) är en fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Madagaskarbuskskvätta delas upp i tre underarter med följande utbredning: 
 S. s. sibilla – Madagaskar utom norra och centrala delen
 S. s. tsaratananae – norra Madagaskar
 S. s. ankaratrae – centrala Madagaskar

De två sista underarterna inkluderas ofta i nominatformen. Arten behandlas ofta som en underart till afrikansk buskskvätta (S. torquatus).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Flugsnappare
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Madagaskar